L'édition 2006 du tournoi de tennis d'Adélaïde se déroule du 2 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Florent Serra remporte l'épreuve de simple, Jonathan Erlich et Andy Ram celle de double.

Faits marquants

Dénomination 
Le tournoi change d’appellation, l'édition 2006 se nomme Next Generation Adelaide International.

Lauréats 
Florent Serra remporte le  et dernier titre en simple de sa carrière en battant en finale Xavier Malisse.

En double, Jonathan Erlich et Andy Ram remportent leur  titre ensemble en battant en finale Paul Hanley et Kevin Ullyett. Il s'agit du  pour chacun, le  ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Adélaïde
 Saison 2006 de l'ATP
 Tournois ATP International Series

Liens externes

Navigation 

ATP 2006
Adélaïde
Tennis en Australie en 2006
Tennis en janvier 2006